Тип 63:
 Тип 63 — китайский лёгкий плавающий танк 1960-х годов.
 Тип 63 — китайский гусеничный бронетранспортер.
 Type 63 — китайский автомат, созданный на основе СКС.
 Тип 63 — китайская 107-мм РСЗО.
 Тип 63 — китайская 37-мм ЗСУ.